Сергей Дубровский:
 Дубровский, Сергей Митрофанович (1900—1970) — советский историк-экономист, второй декан исторического факультета ЛГУ.
 Дубровский, Сергей Николаевич (настоящая фамилия Сверчков, псевдоним Болховской, 1898—1955) — актёр МХАТ и театральный режиссёр в эмиграции, один из организаторов и ведущих радио «Свобода».